Darrin – variante del nome proprio di persona inglese Darren
Howard Darrin – designer statunitense
Kaiser Darrin – automobile prodotta dalla Kaiser Motors